Шао-ди:

 Шао-ди Гун (?—184 до н. э.) — второй император династии Хань.
 Шао-ди Хун (?—180 до н. э.) — третий император династии Хань.
 Шао-ди (少帝) (Хуннун-ван) (), личное имя Лю Бянь (, 176—190) — двенадцатый император китайской династии Восточная Хань.